Hrvatska nogometna liga - skupina Jug je bila jedna od dvije skupine Hrvatske nogometne lige (također i kao Hrvatska republička nogometna liga), trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1977./78.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak lige je bio Solin.

Ljestvica 

 Solin je igrao u kvalifikacijama za Drugu saveznu ligu - Zapad. Nije uspio.
 Novi član lige je postao Metalac (Šibenik)

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Doigravanje za prvaka Hrvatske 

Segesta je postala prvak Hrvatske i ostvarila plasman u Drugu saveznu ligu - Zapad.

 Izvori:

Povezani članci 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Hrvatska nogometna liga – Sjever 1977./78.
 Dalmatinska liga 1977./78. 
 Riječko-pulska zona 1977./78.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 223 
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 148 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 112-113 
  

1977-78 jug 
1977-78 Hrvatska